Galid Osman (São Paulo, Estado de São Paulo, ) es un piloto brasileño de automovilismo. Compite en Stock Car Brasil desde 2012.

Resumen de carrera

Resultados

Súper TC 2000

Notas

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Brasil
Pilotos de Peugeot en Súper TC2000
Pilotos de Stock Car Brasil